Râul Chiril se poate referi la:

 Râul Chiril - afluent al râului Bistrița
 Râul Chiril - afluent al râului Putna

Vezi și 
 Chiril (dezambiguizare)

 Râul Chirileni

Toponime românești